Logrosán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Logrosán (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Logrosán (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar